Recreio kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Recreio (ort), Minas Gerais, 
 Recreio (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar